HMS Apollo je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Apollo (1892) 
 HMS Apollo (1936) 
 HMS Apollo (1943) 
 HMS Apollo (F70)

Apollo